Le ore piccole (Early to Bed) – film del 1928 diretto da Emmett J. Flynn
 Early to Bed – film del 1933 diretto da Ludwig Berger
 Early to Bed – film del 1936 diretto da Norman Z. McLeod
 Paperino non può dormire (Early to Bed) – film del 1941 diretto da Jack King
 Early to Bed – gruppo musicale svedese